Eilert Määttä (1935-2011), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Jarkko Määttä (né en 1994), sauteur à ski finlandais ;
 Kalle Määttä (né en 1984), joueur de volley-ball finlandais ;
 Olli Määttä (né en 1994), joueur de hockey sur glace finlandais ;
 Pirkko Määttä (née en 1959), skieuse de fond finlandaise.